De Maltese voetbalclub Sliema Wanderers speelt sinds 1963 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Sliema Wanderers

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Malta
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Sliema Wanderers
Sliema Wanderers